81-й выпуск  Гент — Вевельгем — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 31 марта 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019.

Участники 
В гонке приняли участие 25 команд: 18 команд категории UCI WorldTeam и 7 профессиональных континентальных команд.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт